Das Damendoppel der Australian Championships 1965  war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Judy Tegart und Lesley Turner.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Championships auf der Homepage des Turniers (englisch)

Damendoppel
1965